Lucífero puede referirse a:

 Lucero, .
 Luminoso, .
 Humanità e Lucifero.